Каролина Хиралдо Наваро (; Медељин, 14. фебруар 1991), познатија под именом Карол Џи (), колумбијска је треп и регетон певачица.

Дискографија

Студијски албуми 
 -{Unstoppable}- (2017)
 -{Ocean}- (2019)

Спотови

Синглови 
 2010: Mil maneras ft. Alexander DJ
 2011: Tu juguete ft. Reykon
2012: 301 ft. Reykon
2013: -{Bajo control}-
 2013: -{Gracias a ti}-
 2013: -{Amor de dos}- ft. Nicky Jam
 2013: -{Lloro por ti}-
 2014: -{Ricos besos}-
 2014: -{Si te confieso}-
 2015: -{Ya no te creo}-
 2015: -{Te lo quiero hacer}- ft. De la Ghetto
 2015: -{Dime}- ft. Andy Rivera
 2016: -{Casi nada}- (соло и ремикс са CNCO)
 2016: -{Muñeco de lego}-
 2016: -{Hello}- ft. Ozuna
 2017: -{A ella}-
 2017: -{Ahora Me Llama}- ft. Bad Bunny
 2017: -{More}- ft. Total Ape
 2017: -{Eres mi todo}- ft. Kevin Roldán
 2017 -{Ahora Me Llama (Remix) ft. Bad Bunny & Quavo}-

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1991.
Биографије живих особа
Колумбијске певачице
Колумбијски композитори
Регетон музичари